«W związku z samotnością» — другий альбом гурту Łzy, виданий спершу в 2000 році, а рік пізніше поновлений через Pomaton EMI. Приніс гурту велику популярність. Альбом записав Ґжеґож Кубек в студії Deo Recording у Віслі.

Список пісень 
 «Zdjęcia z wakacji»
 «Narcyz się nazywam»
 «Przebój (kaprys a-moll)»
 «Westchnienia i szepty bezwstydne»
 «W moim świecie»
 «Niebieska sukienka (złudzenie)»
 «Opowiem wam jej historię»
 «Opowiem wam moją historię»
 «Ja, samotna»
 «Północ (teraz wiesz)»
 «Agnieszka już dawno...»
 «Modlitwa (dziękuję)»
 «Nie mam nic» (wydana tylko na CD)

Продажі 

 29 серпня 2001 року альбом отримав статус золотого альбому
 16 січня 2002 року альбом отримав статус платиновий альбом

Посилання 
 W związku z samotnością - Офіційна сторінка гурту Łzy

Примітки 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Łzy